Nach dem Sturm steht für

 Nach dem Sturm (1948),  Filmmelodram von Gustav Ucicky
 Nach dem Sturm (Werefkin), Gemälde von Marianne von Werefkin 
 Helen Dorn: Nach dem Sturm, deutscher Fernsehfilm von Sebastian Ko (2019)